Danilov je lahko:
 Danilov (priimek)
 Danilov, Rusija, naselje v Rusiji